Saint-Sernin (Ardèche)
Saint-Sernin (Aude)
Saint-Sernin (Lot-et-Garonne)
Saint-Sernin-du-Bois (Saône-et-Loire)
Saint-Sernin-du-Plain  (Saône-et-Loire)
Saint-Sernin-lès-Lavaur (Tarn) 
Saint-Sernin-sur-Rance (Aveyron)

Daarnaast zijn er ook kerken gewijd aan Saturninus van Toulouse:
Basilique Saint-Sernin de Toulouse

Zie ook
Gemeenten met de naam Saint-Cernin